Il singolare del torneo di tennis Montauban Challenger 1993, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Christian Ruud che ha battuto in finale Younes El Aynaoui 6-7, 6-4, 7-6.

Teste di serie 

 Younes El Aynaoui (finale)
 Federico Sánchez (quarti di finale)
 Diego Pérez (primo turno)
 Jean-Philippe Fleurian (semifinali)

 Xavier Daufresne (semifinali)
 Gérard Solvès (quarti di finale)
 Massimo Ardinghi (primo turno)
 Christian Ruud (Campione)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Montauban Challenger 1993